Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Kornberger – austriacki malarz i grafik
 Zbigniew Kornberger – polski specjalista w dziedzinie technologii budowy maszyn